El Coll de Formills és una collada de muntanya situada a 2.481,2 m alt del límit dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes i de Font-romeu, Odelló i Vià, tots dos de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord.

És al costat est de la zona estreta del terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes de la meitat meridional del terme, a prop al nord de la Tossa de n'Ambet, a prop a llevant de la Barraca de Prat Carrera i al sud del Pont dels Empedrats. Pel que fa al terme de Font-romeu, Odelló i Vià, és a l'extrem de ponent d'aquest terme.

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes
Geografia de Font-romeu, Odelló i Vià